Tutti colpevoli (Murder in the Mill-Race) – romanzo di E.C.R. Lorac del 1952
 Tutti colpevoli (A Gathering of Old Men) – film del 1987 diretto da Volker Schlöndorff
 Tutti colpevoli – brano musicale di Fiordaliso